La Beta Ethniki 1993-1994 è la 35ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1994-1995
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1994-1995

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1993
Calcio nel 1994